Plaatsen 
 Philadelphia Main Line, een rijke voorstedelijke regio bij de Amerikaanse stad Philadelphia

Vervoer
 East Coast Main Line, een spoorlijn tussen Londen en Edinburgh in het Verenigd Koninkrijk 
 Ford Mainline, een Amerikaans Ford-automodel geproduceerd tussen 1952 en 1956
 Great Western Main Line, een spoorlijn tussen Londen naar Bristol in het Verenigd Koninkrijk
 Highland Main Line, een spoorlijn tussen Perth en Inverness in Schotland
 Main Line (Long Island Rail Road), een spoorlijn van de Long Island Rail Road in de Amerikaanse staat New York
 Main Line (NJ Transit), een forenzenspoorlijn van NJ Transit in de Amerikaanse staten New Jersey en New York
 Main Line (Pennsylvania Railroad), een voormalige spoorlijn van de Pennsylvania Railroad in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Main Line (Sri Lanka), een spoorlijn in Sri Lanka
 Main Line of Public Works, Amerikaanse wetgeving uit 1826 die voorzag in de aanleg van kanalen en spoorwegen
 Midland Mainline, een voormalige Britse spoorwegonderneming
 Philadelphia to Harrisburg Main Line, een spoorlijn in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 West Coast Main Line, een bundel van spoorwegen in het Verenigd Koninkrijk tussen Londen en Glasgow

Andere
 Mainline Church, een benaming voor gematigde protestantse kerkgenootschappen in de Verenigde Staten